Ва́лье-дель-Ка́ука () — один из департаментов Колумбии. Располагается на западе страны, омывается Тихим океаном. Административный центр — город Кали.

Административное деление 
Департамент Валье-дель-Каука состоит из 5 провинций, которые делятся на 42 муниципалитета:

Провинции

Муниципалитеты

Экономика 
Валье-дель-Каука — один из ключевых департаментов в экономике страны. Вследствие своего выгодного географического положения неформально именуется «воротами в Тихий океан». Здесь располагается город Буэнавентура — крупнейший тихоокеанский порт Колумбии.

Достопримечательности 

 Водохранилище Калима — живописное искусственное озеро, одно из крупнейших в стране.

Примечания

Ссылки 
 
 Русская страница о департаменте Валье-дель-Каука

Департаменты Колумбии